Spear steht für:

 Kampfsporttechnik, siehe Liste der Wrestling-Kampftechniken #Spear
 Spear-Spiele, ehemaliger deutsch-englischer Spieleverlag
 englisches Wort für Speer (siehe auch Speer (Begriffsklärung))
 Spear-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Spear-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Spear Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 The Spear (Gemälde), südafrikanisches Skandalgemälde

als Familienname:
 Allan Spear (1937–2008), US-amerikanischer Politiker
 Bill Spear (1916–1979), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Chloe Spear (1749–1815), Sklavin und Autorin
 Hans Spear (1918–2009, geboren als Hans Spier), US-amerikanischer Unternehmer und Mitglied der Ritchie Boys
 Laurinda Hope Spear (* 1950), US-amerikanische Architektin und Landschaftsarchitektin
 Mónica Spear (1984–2014), venezolanische Schauspielerin und Schönheitskönigin
 Percival Spear (1901–1982), englischer Historiker
 Walter Eric Spear (1921–2008), britischer Physiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spear (Montana)
 Spear (North Carolina)
 Spear (Texas)

SPEAR steht als Abkürzung für:
 Stanford Positron Electron Asymmetric Ring am Stanford Linear Accelerator Center, siehe Speicherring

Siehe auch:
 Spears

Abkürzung